Чепа:

 Чепа Андріян Іванович (1760—1822) — український політик в Російській імперії, канцелярист Малоросійської колегії.
 Стівен Чепа — канадський меценат, який фінансує русинські культурні заходи.

 Чепа (Берегівський район)